
Termin LK ima više značenja.

 Šri Lanka, -{ISO}- 3166-1 alfa-2 kod zemlje
 Lipoinska kiselina